Орден Розы — название наград некоторых государств.

Названные в честь цветка розы:
 Орден Розы — награда Бразильской империи за гражданские и военные заслуги, существовавшая с 1829 по 1891 год.
 Орден Розы — награда Народной Республики Болгария, существовавшая с 1966 по 1990 год.
 Орден Белой розы Финляндии — государственная награда Финляндии, учреждённая в 1919 году.

Названные в честь Святой Розы:
 Орден Святой Розы и цивилизации — высшая государственная награда Республики Гондурас, учреждённая в 1868 году.